В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Washington 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-3 6-2.

Сіяні гравчині 
 Мартіна Навратілова (фінал)
 Трейсі Остін (переможниця)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Washington